Зоран Јовановић може се односити на:
Зоран Јовановић (бодибилдер), српски бодибилдер
Зоран Јовановић (графичар), српски графичар
Зоран Јовановић (кошаркаш), српски кошаркаш
Зоран Јовановић (композитор), српски композитор
Зоран Јовановић (рукометаш), српски рукометаш
Зоран Јовановић (певач), српски певач
Зоран Јовановић (сценариста), српски сценариста
Зоран Јовановић (професор)